Українське педагогічне товариство (Львів)
 Українське педагогічне товариство (Прага)